Ву́лиця Юліа́на Буцманюка́ (також Ву́лиця Буцманюка́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Буцманюка — вулиця в місті Жовква Львівської області.
 Вулиця Юліана Буцманюка — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей